

Населені пункти та їхні частини
 Весолувка — село в гміні Секерчин Любанського повіту Нижньосілезького воєводства
 Весолувка — село в гміні Станін Луківського повіту Люблінського воєводства
 Весолувка — село в гміні Пухачув Ленчинського повіту Люблінського воєводства
 Весолувка — село в гміні Тарлув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Весолувка — частина міста Мушина в Новосондецькому повіті Малопольського воєводства
 Весолувка — частина села Яґодне в гміні Сточек-Луковський Луківського повіту Люблінського воєводства
 Весолувка — частина села Домашевниця в гміні Улян-Майорат Радинського повіту Люблінського воєводства
 Весолувка — частина села Єдлянка-Стара в гміні Ілжа Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Весолувка — частина села Константинувка в гміні Сейни Сейненського повіту Підляського воєводства
 Весолувка — частина села Морґі в гміні Пшеросль Сувальського повіту Підляського воєводства
 Весолувка — частина села Стричовиці в гміні Васнюв Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Весолувка — колонія в гміні Ліпник Опатовського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки